T24, T-24 ou T.24 peut signifier :
 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T.24 Falcon 4, un planeur britannique ;
 T-24, un char soviétique ;
 T24, un site d'information turc.
 T24 ou « T24 Xtrem Triathlon », épreuve de triathlon d'une durée de .

Notes et références

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres